Ondo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Ondo. Estado la República Federal de Nigeria.

Apellido
Agustín Nve Ondo Nchama, político ecuatoguineano.
Armengol Ondo Nguema. Hermano menor del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang.
Bonifacio Ondó Edu. Político ecuatoguineano.
Emilia Mikue Ondo. Atleta ecuatoguineana.
Pastor Micha Ondó Bile. Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación.